Mamerto – nome proprio di persona italiano maschile
Mamerto – antica città che sorgeva nei pressi dell'attuale Oppido Mamertina
Mamerto – nome della squadra di calcio di Oppido Mamertina negli anni cinquanta – sessanta del secolo scorso; i colori della maglia erano il verde ed il nero
San Mamerto – vescovo di Vienne in Francia nel V secolo, celebrato l'11 maggio